Van Schaik ist der Familienname folgender Personen:

 Carel van Schaik (* 1953), niederländischer Zoologe und Anthropologe
 Henri van Schaik (1899–1991), niederländischer Vielseitigkeitsreiter 
 Jarad van Schaik (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler
 Joost van Schaik (* 1974), niederländischer Jazzmusiker
 Josef van Schaik (1882–1962), niederländischer Politiker
 Martin van Schaik (* 1955), niederländischer Musikwissenschaftler
 Paulien van Schaik (* 1967), niederländische Jazzsängerin
 Steef van Schaik (1888–1968), niederländischer Politiker und Wirtschaftsmanager

Vanschaik steht für: 
 (17980) Vanschaik, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Van Schaick